Schonig oder Schönig ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schönig (* 1974), deutsche Architekturwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und politische Beamtin
 Bruno Schonig (* 26. Juli 1937 in Kaschaunen/Ostpreußen; † 16. September 2001 in Berlin), Erziehungswissenschaftler
 Claus Schönig (1955–2019), deutscher Turkologe und Sprachforscher
 Dieter Schönig (1944–2010), deutscher Fußballspieler
 Georg Ferdinand Schönig (1741–1796), Hofkammerrat und 1795/96 Oberbürgermeister von Würzburg
 Nikolaus Schönig (1867–1925), deutscher römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Präfekt von Togo